Борзенко — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 
 
 Борзенко, Андрей Михайлович (1920—1992) — советский боксёр, чемпион Узбекской ССР, прототип главного героя романа Георгия Свиридова «Ринг за колючей проволокой».
 Борзенко, Виктор Михайлович (1862—1932) — российский государственный деятель, губернатор Нижегородской, Гродненской, Курской губерний.
 
 Борзенко, Иван Иванович (1927—2010) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Борзенко, Семён Борисович (род. 1974) — журналист и политтехнолог, редактор, политик.

См. также

Примечания